Peter Atkins peut faire référence à :
 Peter William Atkins (1940- ), chimiste et écrivain britannique
 Peter Atkins (1955- ), musicien, écrivain et scénariste britannique